Ohba ist der Familienname folgender Personen:

 Hideaki Ohba (* 1943), japanischer Botaniker
 Masao Ohba (1949–1973), japanischer Boxer
 Tatsuyuki Ohba (* 1936), japanischer Botaniker